Бојна може да се односи на:

 Бојна (Глина), насеље на подручју града Глине, Банија, Република Хрватска
 Бојна Њива, насеље у општини Мојковац, Република Црна Гора
 Бојна (Топољчани), насеље у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република

или

 Бојна секира
 Бојна коса
 Бојна лепеза
 Светозар Боројевић од Бојне

Види још 
 Бој
 Бојиште
 Бојни брод